Liberty Downtown Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Liberty Downtown Historic District (Kentucky), ID-Nr. 08000004
 Liberty Downtown Historic District (New York), ID-Nr. 06000266